Wolfsberg puede hacer referencia a:

Geografía, lugares 
 Distrito de Wolfsberg, distrito político del estado de Carintia (Austria).
 Wolfsberg, población de Austria, capital del distrito de Wolfsberg, dentro del estado de Carintia.

Fútbol 
 Wolfsberger AC, equipo de fútbol de Austria, con sede en la localidad de Wolfsberg, en el estado de Carintia.